Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže, rozehrané 25. srpna 2014. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kolech.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti 
{{Sloupce|2|
  Marco Chiudinelli
  Niels Desein
  Filip Krajinović
  Facundo Bagnis
  Jošihito Nišioka
  Ilja Marčenko
  ''' Andreas Beck

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2014